Болгария располагает несколькими островами на Чёрном море и на реке Дунай.

Острова в Чёрном море 

 Остров Святой Иван
 Остров Святая Анастасия
 Остров Святой Кирилл
 Остров Святой Фома
 Остров Святой Пётр

Острова на реке Дунай 

 Батин
 Белене
 Вардим
 Козлодуй

Болгария
Остров